Pulau Bayur (Cerenti), een plaats in Indonesië
Pulau Bayur (Pamenang Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing